Großherzogliches Bezirksamt steht für:

 eine Verwaltungsbehörde im Großherzogtum Baden, siehe Bezirksamt (Baden)
 Großherzogliches Bezirksamt (Karlsruhe), Gebäude in Karlsruhe, heute Polizeirevier
 Großherzogliches Bezirksamt (Mannheim), Gebäude in Mannheim, heute Polizeipräsidium